Михаи́л Бонифациевич Погорже́льский (1922—1995) — советский актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР (1966).

Биография 
Родился 21 июля 1922 года в селе Анчекрак (ныне село Каменка , Николаевская область, Украина). Отец — Бонифаций Михайлович Погоржельский (, поляк по национальности) — бухгалтер, мать — Клавдия Михайловна Воронковская (1895—1983) [] — врач-психиатр, впоследствии научный сотрудник Научно-исследовательского института эволюционной физиологии и патологии высшей нервной деятельности имени И. П. Павлова в Колтушах. Впоследствии семья переехала в Ленинград. 

Михаил рос высоким и спортивным мальчиком, занимался баскетболом, был членом баскетбольной сборной Ленинграда.

По окончании школы поступил в ЛИСИ. Проучившись там год, забрал документы и подал их в Ленинградский театральный институт, куда и поступил в 1940 году. Окончить курс помешала война. В 1941 году все юноши курса подали заявления и ушли добровольцами на фронт, лишь Михаила не взяли. Однако в апреле 1942 года призвали и его.

Участник Великой Отечественной войны: в октябре-ноябре 1942 года — рядовой 22-го гвардейского стрелкового полка 9-й гвардейской стрелковой дивизии. Воевал на Калининском фронте. Участвовал в оборонительных боях в районе города Демидова и в Великолукской наступательной операции. 26 ноября 1942 года был тяжело ранен в правую ногу; ногу удалось спасти, но в октябре 1943 года Михаил Бонифациевич был комиссован.

В 1944 году Погоржельский восстановился в Ленинградском театральном институте и в 1947 году окончил его, став актёром Ленинградского Нового театра. В 1949 году переехал в Москву и поступил в Театр имени Моссовета, в котором проработал до конца жизни.

Умер 8 марта 1995 года. Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.

Семья 
 жена — Карташёва, Ирина Павловна (1922—2017), актриса
 сын — Дмитрий Михайлович Погоржельский (р. 1951), журналист, продюсер, собственный корреспондент телекомпании НТВ в Германии в 1997—2015 годах.

Признание и награды 
 заслуженный артист РСФСР (1966)
 орден Отечественной войны I степени (11.3.1985)
 орден Славы III степени (30.6.1945)
 медали

Творчество

Роли в театре 

 1951 — Хитроумная возлюбленная — Люсиндо
 1951 — Шторм — Командир, Высокий парень (1957)
 1952 — Шелковое сюзанэ — Адылов
 1953 — Рассказ о Турции — Нури
 1954 — История одной любви — Алексей Марков
 1954 — Отелло — Кассио (ввод)
 1955 — Лиззи Мак-Кейн — Фред
 1955 — Первая весна — Гоша Чумак
 1956 — Второе дыхание — Сергей Бакланов
 1958 — Корнелия — Нино
 1958 — Стальное колечко — Страходер
 1959 — Битва в пути — Бахирев
 1969 — Леший — Фёдор Иванович
 1960 — Летом небо высокое — Пётр
 1961 — Миллион за улыбку — Виталий Карташев (ввод)
 1961 — Орфей спускается в ад — Вэл Ксавье
 1962 — Антей — Назар Горновой (ввод)
 1962 — Он живёт рядом — Алексей Невзоров
 1962 — Бунт женщин — Крестьянин
 1963 — Король Лир — Герцог Альбанский (ввод)
 1963 — Совесть — Глеб Зеленкевич
 1964 — На диком бреге — Дюжев
 1964 — Цезарь и Клеопатра — Руфий
 1965 — В дороге — Отец (ввод)
 1965 — Чья-то жизнь — Аким Тугарин, Оев Шошин (1966)
 1966 — Странная миссис Сэвидж — Тэйтэс
 1968 — Клазами клоуна — Г-н Шнир
 1968 — Старик — Иван Мастаков
 1969 — Петербургские сновидения — Свидригайлов
 1970 — Былое и думы. Спектакль-концерт
 1970 — Несколько тревожных дней — Пётр Мостовой
 1971 — Рим 17, до востребования — Клим Конопатов
 1971 — Золото, золото — сердце народное — Рудометов 2-й
 1972 — Третьего не дано — Басаргин
 1973 — Я всегда улыбаюсь — Генерал-майор
 1974 — Трамвай идёт в парк — Человек с чемоданом
 1976 — День приезда — день отъезда — Басов
 1977 — Успех — Голубев
 1978 — Превышение власти — Воронин
 1979 — Кошки-мышки — Виктор Челемрени
 1983 — Ревизия — Кочеварин
 1988 — Суд над судьями — Янинг
 1985 — Проходная — Вахрамеев
 1986 — Цитата — Бобров
 1988 — Торможение в небесах — Орлов

 Фильмография 

 1940 — Шестьдесят дней — командир запаса (нет в титрах) 
 1957 — Его время придёт — Александр II
 1957 — Огненные вёрсты — матрос
 1958 — Трое вышли из леса — Павел Строганов
 1959 — Василий Суриков — Александр III
 1962 — Когда разводят мосты — Константин
 1963 — Выстрел в тумане — Павел Павлович Шуриков
 1965 — Человек без паспорта — Василий Фёдорович
 1967 — Анна Каренина — эпизод
 1967 — Война и мир — Барклай-де-Толли
 1967 — Операция «Трест» — барон Врангель
 1968 — Щит и меч — фон Зальц
 1969 — Он был не один — руководитель подпольщиков
 1970 — Город первой любви — доктор
 1970—1972 — Руины стреляют... — полковник Нечипорович
 1972 — Меченый атом — Алексей Алексеевич Раскольцев
 1972 — Пятьдесят на пятьдесят — Деласси
 1972 — Свеаборг — П. А. Столыпин
 1973 — Высокое звание — военврач
 1973 — Моя судьба — Селиванов
 1973 — Нейлон 100 % — Афанасий Иванович Коржов
 1974 — Выбор цели — участник совещания (нет в титрах)
 1976 — Освобождение Праги — генерал И. Е. Петров
 1976 — Вдовы — Анатолий Киреев
 1976 — Два капитана — Владимир Юрьевич Ванин
 1976 — Жизнь и смерть Фердинанда Люса — Шорнбах
 1976 — Моё дело — Георгий Янович Бутурлакин
 1977 — Диалог — глава концерна 1977 — Обратная связь — Кознаков
 1977 — Открытая книга — Павел Петрович Лебедев, зам. наркома Максимова
 1978 — Артём — генерал-губернатор Харькова
 1978 — Комиссия по расследованию — Шестаков, председатель комиссии
 1978 — Особых примет нет — министр П. Д. Святополк-Мирский
 1979 — Путешествие в другой город — Михаил Бонифациевич Хмельницкий
 1980 — Кодовое название «Южный гром» — генерал Максимилиан Фреттер-Пико
 1980 — Крах операции «Террор» — инженер Иван Борисов
 1981 — Чёрный треугольник — генерал Мессмер
 1982 — Магистраль — Александр Никитович, помощник Уржумова
 1985 — Берега в тумане — Викентий Илларионович
 1988 — Шаг — эпизод
 1991 — Телохранитель — бывший генерал-лейтенант

Дублирование кинофильмов 

 1952 — Текут мутные воды (Las aguas bajan turbias) 
 1953 — Лили (Lili) — Жако 
 1954 — Улисс (Ulysses) 
 1954 — Семь невест для семи братьев (Seven Brides for Seven Brothers) 
 1954 — За четырнадцать жизней (Eletjel) 
 1954 — Дело доктора Вагнера (Der Fall Dr. Wagner) 
 1955 — Сегодня вечером всё будет кончено (Everything Ends Tonight) — полковник 
 1955 — Подгале в огне (Mountains in Flames) — Михал Йордан 
 1955 — Оклахома! (Oklahoma!) — Джадд Фрай 
 1955 — Колдунья (Blonde Witch, The) — пастор 
 1956 — Песнь Этери — Георгий 
 1956 — Легенда о любви (Legend of Love) 
 1956 — Капитан из Кёльна (Captain from Cologne, The) — доктор Брандштеттер 
 1956 — Авиценна — Махмуд 
 1957 — Дорога длиною в год (Year Long Road, The) 
 1957 — 12 разгневанных мужчин — Присяжный № 3
 1959 — Аэродром не принимает (Letiště nepřijímá) — Широкий 
 1960 — Великолепная семёрка (Magnificent Seven, The) — Бернардо 
 1961 — Знамя кузнеца
 1962 — Оправдан за недостаточностью улик (Freispruch mangels Beweises) 
 1963 — Виннету — сын Инчу-Чуна (I). Хищники из Россвеля (Apache Gold) — Верная Рука 
 1964 — Виннету — сын Инчу-Чуна (II). Трубка мира (Last of the Renegades) — Верная Рука — Шаттерхенд 
 1965 — Сыновья Большой Медведицы (Sons of Great Bear, The) — Тачунка Витко 
 1965 — Верная Рука — друг индейцев (Flaming Frontier) — Маки-Моте 
 1966 — Охотник из Лалвара — Авак 
 1966 — Миллион лет до нашей эры (One Million Years B.C.)
 1967 — След сокола (Trail of the Falcon) — Сэм Блейк 
 1968 — Ромео и Джульетта — синьор Капулетти 
 1968 — Как это назвать? (документальный) –читает текст 
 1968 — Залог успеха (Medico della mutua, Il) 
 1968 — Белые волки (Weisse Wölfe) — Самуэль Блейк 
 1970, 1971 — Звёзды не гаснут (Ulduzlar Sönmür) — Бегулов 
 1970 — Заблудшие (Valge laev) — Рудольф 
 1971 — Оцеола (Osceola) — Уильям Рейнс 
 1972, 1973 — Похищение Луны — Гвандж Апакидзе 
 1972 — Бой после победы 
 1973—1974 — Потоп (Deluge, The) — Юзва Бутрым 
 1973 — Майор Хубаль (Major Hubal) 
 1973 — Апачи (Apaches) — вождь 
 1974 — Абу Райхан Беруни (Абу Райҳон Беруний) — Махмуд Газнийский 
 1976 — Всего одна ночь — Панихин 
 1978 — Где ты был, Одиссей? — Цоллер

 Озвучивание мультфильмов 
 1955 — Это что за птица? — Журавль 1959 — Скоро будет дождь — Медведь / Змея 1961 — Дракон — 1-й герой 1968 — Кот, который гулял сам по себе — Мужчина 1969 — Возвращение с Олимпа — Атлант 1973 — Новые приключения Золодува — Царь 1974 — Прометей — Зевс 1978 — Жирафа и очки — Бегемот 1985 — Терёхина таратайка — разбойник / городовой''

Радиопостановки 
 1969 — Мы — беззаветные герои все (авт. А. Н. Яновский)

Примечания

Ссылки 
 http://proekt-wms.narod.ru/zvezd/pogorzhelsky.htm 
 Михаил Погоржельский в Авторском проекте Алексея Тремасова 

Персоналии:Театр им. Моссовета
Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Похороненные на Ваганьковском кладбище